The Last Castle se poate referi la:
 The Last Castle (film) (Ultimul castel), un film din 2001, regizat de Rod Lurie, cu Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo și Delroy Lindo
 The Last Castle (nuvelă) , nuvelă din 1966 scrisă de Jack Vance

